Plaats in Indonesië
 Kepanjen (Delanggu), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Kepanjen (Gumuk Mas), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Kepanjen (Jombang), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Kepanjen (Kepanjen), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Kepanjen (Pace), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java